Jan Kościelecki (1415–1475) – wojewoda inowrocławski, kasztelan bydgoski, starosta dobrzyński, bydgoski, inowrocławski, malborski
 Jan Kościelecki (zm. 1498) – wojewoda inowrocławski, kasztelan brzeskokujawski i kruszwicki
 Jan Kościelecki (zm. 1553) –  wojewoda łęczycki
 Jan Janusz Kościelecki (zm. 1545) – kasztelan łęczycki, inowrocławski i kowalski
 Jan Janusz Kościelecki (zm. 1564) – wojewoda sieradzki i brzeskokujawski, starosta generalny Wielkopolski
 Jan Kościelecki (zm. 1600) – kasztelan biechowski i międzyrzecki